Federico II. steht für:

 Friedrich II. (HRR) (1194–1250), römisch-deutscher Kaiser und König von Sizilien 
 Federico II. Gonzaga (1500–1540), Herzog von Mantua
 Universität Neapel Federico II, Universität in Neapel
 Kraftwerk Federico II, Kohlekraftwerk in der Provinz Brindisi